Спутник-5-1 — пятый космический аппарат серии «Спутник», прототип корабля-спутника «Восток» (без номера из-за аварии ракеты-носителя на начальном участке полёта), который использовался для первого космического полёта человека. Был запущен 28 июля 1960 года с подопытными животными на борту — собаками Чайка и Лисичка.

Детали полёта 
На 19-й секунде полёта у ракеты-носителя разрушился боковой блок первой ступени, в результате чего она упала и взорвалась. Собаки Чайка и Лисичка погибли.

Причины аварии 
Аварийная комиссия пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной гибели носителя и корабля следует считать разрушение камеры сгорания бокового блока вследствие высокочастотных колебаний.

См. также 
 Собаки в космосе
 Животные в космосе

Примечания 

1960 год в СССР
1960 год в космонавтике
Автоматические космические аппараты
Искусственные спутники Земли
Советские искусственные спутники Земли
Неудавшиеся запуски советских космических аппаратов
1960
15
Программа «Спутник»
Животные в космосе